Мировая серия 2019 () — финальная серия сезона Главной лиги бейсбола 2019 года, сто пятнадцатая в истории розыгрышей. Матчи между Хьюстон «Астрос» и Вашингтон «Нэшионалс». В серии было семь матчей, 22 хоум-рана и 1 грэнд-слэм. «Нашионалс» победил 4-3 в серии.

Матчи

Первая игра

Вторая игра

Третья игра

Четвёртая игра 

Алекс Брегман, в седьмом иннинге, окончательно добил в матче Вашингтон, сделав грэнд-слэм, и набрав 4 очка.

Пятая игра 

Хьюстон впервые в серии вышел вперед. Йордан Альварес и Джордж Спрингер предопределили итог набрав 7 «ранов»-в том числе 2 хоум-рана.

Шестая игра 

Вашингтон играл лучше после 4 иннинга. Крис Девенск сделал «дабл», переведя серию в седьмую игру.

Седьмая игра 

Первую половину матча забрал Хьюстон с помощью «дабла». Вашингтон уверено выиграл, вторую половину, с двумя хоум-ранами. Вашингтон выиграл первый раз за 51 сезон.

См. также 
 Бейсбол
 Хоум-ран
 Грэнд-слэм

Примечания

Ссылки 
 Мировая серия 2019 на baseball-reference.com

Мировая серия
МЛБ в сезоне 2019